

Toponyme 

 Nonza est une commune française du département de la Haute-Corse ;
 Nonza est une piève et un ancien fief du Cap Corse.